Per Blomquist kan syfta på:
 Per Adolf Blomquist (1879–1939), bankdirektör
 Per Blomquist (1917–1993), präst och politiker
 Per Blomquist (född 1929), militär
 Per Blankens (född 1972, tidigare Blomquist), TV-producent